Okręty US Navy o nazwie USS "McCalla", pochodzącej od Bowmana H. McCalla:

Pierwszy "McCalla" (DD-253) był niszczycielem typu Clemson, który wszedł do służby w 1919 i został przekazany Royal Navy w 1940. W Wielkiej Brytanii służył jako HMS "Stanley".
Drugi "McCalla" (DD-488) był niszczycielem typu Gleaves, który wszedł do służby w 1942 i został przekazany Marynarce Turcji jako "Giresun" (D‑345) w 1949.

McCalla